Tannay est un toponyme qui peut désigner les communes suivantes :

 Tannay, commune française du département des Ardennes, en région Grand Est ;
 Tannay, commune française du département de la Nièvre, en région Bourgogne-Franche-Comté, chef-lieu du canton de Tannay ;
 Tannay, commune suisse du canton de Vaud.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France